Amaszisz néven a következő személyek ismertek:

 I. Jahmesz egyiptomi fáraó (i. e. 16. század), görög neve Amaszisz
 II. Jahmesz egyiptomi fáraó (i. e. 6. század), görög neve Amaszisz
 Amaszisz, fazekasmester az i. e. 6. században
 Amaszisz-festő, vázafestő Amaszisz fazekasműhelyében
 Amaszisz az amazonok királynője a görög mitológiában